Mužská čtyřhra Generali Open Kitzbühel 2019 probíhala na přelomu července a srpna 2019. Do deblové soutěže kitzbühelského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Roman Jebavý a Andrés Molteni, jehož členové nestartovali společně. Jebavý nastoupil s Matwém Middelkoopem, ale v semifinále podlehli Oswaldovi s Poláškem. Spoluhráčem Molteniho se stal Leonardo Mayer, s nímž skončil v úvodním kole na raketách Maracha a Melzerem.

Vítězem se stal druhý nasazený, rakousko-slovenský pár Philipp Oswald a Filip Polášek, který ve finále za 69 minut zdolal belgické turnajové čtyřky Sandera Gillé a Jorana Vliegena po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Oba šampioni, kteří Belgičanům oplatili týden starou porážku z Gstaadu, si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Oswald vybojoval desátý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Poláška to bylo dvanácté takové turnajové vítězství. Gillé s Vliegenem tak ukončili 11zápasovou neporazitelnost.

Nasazení párů 

  Oliver Marach /  Jürgen Melzer (čtvrtfinále)
  Philipp Oswald /  Filip Polášek (vítězové)
  Roman Jebavý /  Matwé Middelkoop (semifinále)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Austrian Open (tenis)
Tenis v Rakousku v roce 2019
ATP Tour 2019